

Cinema 
 La buca – film del 2014 diretto da Daniele Ciprì

Geografia 
 La Buca – frazione della provincia di Viterbo, in Abruzzo
 La Buca – frazione della provincia di Firenze, in Toscana

Letteratura 
 La buca – racconto di Antonio Moresco del 2012